Marokkói válság néven ismert krízisek a 20. század elején, melyek kiváltó oka az észak-afrikai ország státusza körül kialakult német-francia nézeteltérések voltak
 Első marokkói válság (1905-1906)
 Második marokkói válság, a „Párducugrás” néven is elhíresült esemény (1911)